Unbreakable може значити:

Музика 
 Unbreakable (альбом Scorpions)
 Unbreakable (пісня Sinplus)
 Unbreakable (альбом Backstreet Boys)
 Unbreakable: The Greatest Hits, Vol. 1

Кінематограф 
 Невразливий — фільм 2000 року.